Итагуаи () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. Составная часть мезорегиона Агломерация Рио-де-Жанейро. Население составляет 	223 733	 человека (на 2010 год). Площадь — 	914,575	 км². Плотность населения — 	244,63	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 089 895 436,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 11 070,35 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Итагуаи
 Мангаратиба
 Серопедика

Микрорегионы штата Рио-де-Жанейро